Bruix steht für:
 Bruix (Schiff, 1894), französischer Kreuzer, siehe Amiral Charner (Schiff, 1893)#Schwesterschiffe

Bruix ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Eustache Bruix (1759–1805), französischer Seemann und Marineoffizier